Three Mile Island –  una isola sul fiume Susquehanna negli Stati Uniti d'America, nello stato della Pennsylvania
Centrale nucleare di Three Mile Island –  una centrale nucleare situata sull'omonima isola
Incidente di Three Mile Island –  un incidente occorso nel 1979 all'omonima  centrale nucleare